

Persone 
 Bandinelli – cognome italiano, versione toscana di Bandi
 Filippo Bandinelli (1995) - calciatore italiano
 Angiolo Bandinelli (1927-2022) – scrittore e politico italiano
 Baccio Bandinelli (1488-1560) – scultore italiano
 Ranuccio Bianchi Bandinelli (1900-1975) – archeologo, storico dell'arte e politico italiano
 Papa Alessandro III (al secolo Rolando Bandinelli; 1100-1181) – 170º papa della Chiesa cattolica
 Silvio Bandinelli (1954) – regista e produttore cinematografico italiano
 Spartaco Bandinelli (1921-1997) – pugile italiano
 Volumnio Bandinelli (1598-1667) – cardinale e patriarca cattolico italiano
 Ubaldino Bandinelli (1494-1551) – vescovo cattolico italiano

Altro 
 Cerretani Bandinelli Paparoni – famiglia di Siena
 Palazzo Bandinelli – edificio di Leopoli
 Palazzo Bianchi Bandinelli – edificio di Siena